bissel essieu de locomotive
 balai bissel